Аратовский:
 Аратовский, Николай Константинович (1919—1976) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Аратовский, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский и российский художник-карикатурист.